Элоа (; ) — рожденная из слезы Христа над могилой Лазаря; ангел (херувим).

 «Элоа» (1824) — поэма француза Альфреда Виньи.
 «Элоа. Индийская легенда» (СПб., 1839) — поэма Аникиты Озерского.
 «Элоа» (1883) — поэма-мистерия Константина Случевского.
«Элоя» (2016) — рок-опера Анны Махневой по мотивам поэмы Альфреда Виньи.

См. также 
 Элохим (Элоах)
 Эло

Примечания